Wielobój drużynowy kobiet na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 odbył się 31 lipca w hali The O2.

Terminarz

Zakwalifikowane drużyny 
Zespoły zakwalifikowane poprzez Mistrzostwach Świata w Gimnastyce Artystycznej 2011:

  Stany Zjednoczone
  Rosja
  Chiny
  Rumunia
  Japonia
  Australia
  Niemcy
  Wielka Brytania

Zespoły które zakwalifikowały się na próbie przedolimpijskiej:

  Włochy
  Kanada
  Francja
  Brazylia

Kwalifikacje 
Kwalifikacje odbyły 29 lipca 2012, do finału awansowało osiem drużyn.

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012